Connew je nekdanje britansko moštvo Formule 1, ki ga je ustanovil Peter Connew in je v prvenstvu sodelovalo le na dirki za Veliko nagrado Avstrije v sezoni 1972, ko je edini dirkač moštva François Migault odstopil.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1972
Športna moštva, razpuščena leta 1972